Laborde kan syfta på:

 Laborde – ett franskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Argentina 

 Laborde, Argentina, ort, Córdoba,

Frankrike 

 Laborde, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées,